Informàtica:
 Tecla Alt o tecla d'alternativa.
 Música:
 Antiga denominació pels contralts.
 Miscel·lània:
 Adjectiu del que té altitud o alçada.

 Alanina-aminotransferasa o ALT.